Epaphroditos (griechisch Ἐπαφρόδιτος) oder Epaphroditus ist der Name folgender Personen:

 Epaphroditos (Freigelassener Octavians), Freigelassener Octavians 
 Epaphroditos (Freigelassener Neros) († 95), Freigelassener Neros
 Epaphroditos (Grammatiker) (später Marcus Mettius Epaphroditus), griechischer Grammatiker und Homer-Kommentator
 Lucius Ansius Epaphroditus, antiker römischer Toreut
 Epaphroditus (Agrimensor), Landvermesser, Agrimensor
 Epaphroditus, Mitarbeiter des Paulus
 Epaphroditus, Pseudonym von Carl Gunther Schweitzer (1889–1965), deutscher Theologe